Die Liste der Städte in Japan bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte (über 100.000 Einwohner) des ostasiatischen Staates Japan.

Agglomerationen nach Einwohnerzahl 
Die größten Agglomerationen in Japan sind (Stand 1. Januar 2006): 
 Tokio: 36.769.213 Einwohner
 Osaka – Kōbe – Kyōto (, keihanshin): 17.524.809 Einwohner
 Nagoya: 8.798.583 Einwohner
 Fukuoka – Kitakyūshū: 4.273.637 Einwohner 
 Sapporo: 2.565.519 Einwohner

Allein in der Hauptstadtregion Tokio leben rund 30 Prozent der Menschen des Landes. Sie ist auch die größte Metropolregion der Welt.

Städte nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, deren Namen in lateinischer Transkription und in japanisch ohne Suffix (=oft mehrdeutig) sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) von 1995, 2000, 2005, 2015 und 2020 (jeweils 1. Oktober).

Die Daten für die Volkszählung 2010 sind noch nicht in die Tabelle eingearbeitet, aber über die Weblinks verlinkt. Aufgeführt ist auch die Präfektur, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich außer in Tokio auf die Stadt in ihren politischen Grenzen (allerdings teilweise zu verschiedenen Zeitpunkten), ohne politisch selbständige Vororte. Für Tokio ist die Einwohnerzahl der 23 Bezirke der Präfektur Tokio angegeben, die seit 1947 auf dem Gebiet der ehemaligen Stadt Tokio liegen. Die 23 Gemeinden sind nicht einzeln in der Liste aufgeführt.

Die Städte mit Stern (*) sind die Verwaltungssitze der Präfekturen.

Siehe auch 
 Liste der Präfekturen Japans
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistics Bureau Japan (englisch)
 Bevölkerungsdaten der Volkszählung 2010 (japanisch, englisch; MS Excel; 952 kB)

!Liste der Städte in Japan
Japan